Dies ist eine Liste der Städte in Ruanda.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Ruanda ist Kigali mit einer Einwohnerzahl von 1.542.028 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 15. August 1991, 16. August 2002 und für den 15. August 2012 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Government of Rwanda
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Ruandas

 
Ruanda